Messzéné görög város
 Messzéné görög mitológiai alak, Triopasz lánya
 Messina (Szicília) ókori neve